Robert Stevens – regista statunitense
Robert J. Stevens – imprenditore della Lockheed Martin
Robert L. Stevens – armatore statunitense
Robert T. Stevens – imprenditore statunitense